Gaarz steht für:
 Gaarz (Lenzerwische), Gemeindeteil von Lenzerwische im Landkreis Prignitz 
 Gaarz (Plau am See), Ortsteil der Stadt Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim 
 Alt Gaarz (Jabel), Ortsteil der Gemeinde Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
 Gaarz (Ostholstein), Herrenhaus bei Oldenburg in Holstein 
 Neu Gaarz und Gaarzer Hof sind Ortsteile von Rerik
 Neu Gaarz, Ortsteil der Gemeinde Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Siehe auch:
 Alt Gaarz
 Garz
 Gartz